Ястребиная:
 Ястребиная — гора в Чечне.
 Ястребиная сова — вид совы.
 Ястребиная славка — птица семейства славковых.